Зеркальце может означать:
 Зеркальце — небольшое зеркало;
 Зеркальце — то же, что тапетум;
 Зеркальце — участки оперения на крыльях самцов птиц (особенно у уток), выделяющиеся по окраске, иногда с зеркальным блеском;
 Зеркальце — пластинки воска, образуемые воскоотделительными железами на стернитах брюшка у рабочих пчёл;
 Зеркальце — характерный элемент текстуры древесины дуба и бука, образующийся при радиальном разрезе древесных лучей;
 Зеркальце — часть звукового (стрекочущего) аппарата у самцов некоторых кузнечиковых (резонатор).

Источники 
 ;
 .